930 км, 930-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 930 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298316.
 930 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 270838.